|-
| 128301 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128302 - ||  || 15 ianuarie 2004 ||  || 
|-
| 128303 - ||  || 13 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128304 - ||  || 17 ianuarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 128305 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128306 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128307 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128308 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128309 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128310 - ||  || 29 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128311 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128312 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128313 - ||  || 12 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128314 - ||  || 15 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 128315 - ||  || 17 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 128316 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128317 - ||  || 17 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128318 - ||  || 14 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128319 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128320 - ||  || 13 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128321 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 128322 - ||  || 15 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128323 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 128324 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128325 - ||  || 14 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128326 - || 2004 FN || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128327 - ||  || 16 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 128328 - ||  || 20 martie 2004 || Siding Spring || Siding Spring
|-
| 128329 - ||  || 16 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128330 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128331 - ||  || 17 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128332 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128333 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128334 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128335 - ||  || 20 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128336 - ||  || 20 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128337 - ||  || 25 martie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128338 - ||  || 26 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128339 - ||  || 22 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128340 - ||  || 23 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128341 - ||  || 27 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 128342 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128343 - ||  || 11 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 128344 - ||  || 12 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128345 - ||  || 15 aprilie 2004 ||  || 
|-
| 128346 - ||  || 15 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128347 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128348 - ||  || 15 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 128349 - ||  || 12 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128350 - ||  || 13 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128351 - ||  || 13 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128352 - ||  || 14 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128353 - ||  || 15 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128354 - ||  || 14 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128355 - ||  || 13 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128356 - ||  || 15 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128357 - ||  || 16 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128358 - ||  || 16 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128359 - ||  || 16 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128360 - ||  || 17 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128361 - ||  || 17 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128362 - ||  || 20 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128363 - ||  || 20 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128364 - ||  || 21 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128365 - ||  || 21 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128366 - ||  || 21 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128367 - ||  || 25 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128368 - ||  || 25 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128369 - ||  || 30 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128370 - ||  || 25 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128371 - ||  || 30 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128372 - ||  || 9 mai 2004 || Catalina || CSS
|-
| 128373 - ||  || 12 mai 2004 || Catalina || CSS
|-
| 128374 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128375 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128376 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128377 - ||  || 12 mai 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128378 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128379 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128380 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128381 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128382 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128383 - ||  || 9 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128384 - ||  || 16 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128385 - ||  || 16 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128386 - ||  || 16 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128387 - ||  || 16 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128388 - ||  || 23 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128389 - ||  || 22 mai 2004 || Catalina || CSS
|-
| 128390 - ||  || 23 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128391 - || 2004 LQ || 8 iunie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128392 - || 2004 LY || 9 iunie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128393 - ||  || 6 iunie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128394 - ||  || 6 iunie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128395 - ||  || 12 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128396 - ||  || 12 iunie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128397 - ||  || 6 iunie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128398 - ||  || 11 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128399 - ||  || 11 iunie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128400 - ||  || 11 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-